Ігри в Групі A Золотого кубку КОНКАКАФ 2017 пройшли з 7 липня по 14 липня 2017 року.

Учасники

Підсумкова таблиця

Матчі

Французька Гвіана — Канада

Гондурас — Коста-Рика

Коста-Рика — Канада

Гондурас — Французька Гвіана 

Примітки:

Коста-Рика — Французька Гвіана

Канада — Гондурас

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Золотий кубок КОНКАКАФ 2017